Phédon est un dialogue de Platon.
 Phédon d'Élis est un philosophe grec du 
 Phédon de Paestum. 
 Phédon (ou Pheidon) de Corinthe, un des plus anciens législateurs grecs.